Список событий в авиации в 1928 году:

События 

 7 января — первый полёт многоцелевого биплана У-2.
 21 февраля — первый полёт истребителя И-3.
 18 сентября — состоялся первый полёт крупнейшего дирижабля LZ 127 «Граф Цеппелин».
 19 сентября — первый полёт разведчика Р-5.

Без точных дат 
 Первый полёт пассажирского самолёта Bernard 190.
 Первый полёт пассажирского самолёта Bernard 191.

Персоны

См. также

Примечания